Isabel (Bíblia) — mãe de João Batista, considerada santa pela Igreja Católica
 Isabel de Aragão, Rainha de Portugal — considerada santa pela Igreja Católica
 Santa Isabel da Hungria — monarca húngara, considerada santa pela Igreja Católica
 Isabel de França (1225–1269) — rainha francesa considerada santa pela Igreja Católica

Lugares

Brasil 
 Santa Isabel (Goiás) — município no estado de Goiás
 Santa Isabel (São Gonçalo) — bairro de São Gonçalo
 Santa Isabel (São Paulo) — município no estado de São Paulo
 Santa Isabel do Ivaí — município do Paraná
 Santa Izabel do Oeste — município do Paraná
 Santa Isabel do Rio Negro — no Amazonas

Outros países 
 Santa Isabel (Boa Vista) — freguesia em Cabo Verde
 Santa Isabel de Siguas (distrito) — no Peru
 Santa Isabel (Santa Fé) — comuna na Argentina
 Santa Isabel (Colômbia) — município em Tolima
 Santa Isabel (Lisboa) — freguesia em Portugal
 Santa Isabel (Chihuahua) — município no México
 Santa Isabel (cantão) — no Equador
 Santa Isabel (Porto Rico) — município em Porto Rico
 Ilha de Santa Isabel — nas Ilhas Salomão
 Santa Isabel Ishuatán — município em El Salvador

Desambiguações de topônimos